Alaska kan syfta på:

 Alaska – en roman från 1988 av James A. Michener, se Isfästningen
 Alaska Airlines, ett amerikanskt flygbolag baserat i Seattle, Washington
 Alaska (kanin) – en kaninras
 Alaska pollock – en fiskart
 Var är Alaska? – en bok från 2005 av John Green, originaltitel Looking for Alaska
 Alaska Time Zone – en geografisk region som håller tid genom att subtrahera nio timmar från Coordinated Universal Time

Film
 Alaska (film, 1944) – en amerikansk film från 1944 i regi av George Archainbaud
 Alaska (film, 1960) – en amerikansk film från 1960 i regie av Henry Hathaway, originaltitel North to Alaska
 Alaska (film, 1996) – en amerikansk film från 1996 regisserad av Fraser Clarke Heston
 Alaska (film, 2015) – en fransk/italiensk film från 2015 i regi av Claudio Cupellini
 Alaska: Spirit of the Wild – en dokumentärfilm från 1997

Musik
 Alaska! – ett amerikanskt indierockband
 Alaska (Between the Buried and Me album) – ett musikalbum från 2005 av Between the Buried and Me
 Alaska (Last Lynx album) – ett musikalbum från 2011 av Last Lynx
 Alaska (låt av UK) – en låt från 1978 av det engelska bandet UK från deras album UK

Geografi
 Alaska − delstat i USA
 Alaskaterritoriet – ett historiskt område innan statsbildning Alaska, från 1912 till 1959
 Alaskadistriktet –  administrationen av Alaska från 1884 och fram till 1912
 Departementet Alaska – administrationen av Alaska från det amerikanska inköpet 1867, och fram till Distriktet Alaska skapades 1884
 Ryska Amerika – beteckningen på de ryska landområdena i Nordamerika under Den ryska koloniseringen av Amerika åren 1733 till 1867
 Alaskaströmmen – en varm havsström utanför Alaska
 Alaska Highway – en väg i Kanada och USA
 Alaskabergen – en bergskedja i Alaska i USA
 Alaska (park) – ett turistmål i Strömstads kommun, Sverige